Тустеп:

В танце 
 Two-step (движение) — переменный шаг в танцах.
 Тустеп (, буквально — «двойной шаг») — американский бытовой танец двухдольного размера, быстрого темпа. Предшественник уанстепа и фокстрота. В начале XX века получил распространение в Европе.

В музыке 
 «2 Step» — сингл DJ Unk, вышедший в 2007 году.
 «Two Step» — сингл группы Dave Matthews Band, вышедший в 1996 году.
 Тустеп-гэридж — стиль электронной музыки, возникший в Англии в конце 1990-х как поджанр британского гэриджа.